Ein Riesenstiefel ist eine übergroße Nachbildung eines Stulpenstiefels.
 Görlitzer Riesentiefel, hergestellt um 1860
 Dresdner Riesenstiefel, hergestellt 1914
 1. Döbelner Riesenstiefel, hergestellt 1925
 Leisniger Riesenstiefel, größter Stulpenstiefel der Welt, hergestellt 1996
 2. Döbelner Riesenstiefel, hergestellt 2003